Deitz ist der Familienname folgender Personen:

 Archibald Edwin Deitz (1869–1965), US-amerikanischer lutherischer Geistlicher
 Luc Deitz (* 1961), luxemburgischer Altphilologe

Deitz steht für:
 Deitz (West Virginia), Geisterstadt im US-Bundesstaat West Virginia